Филип Гронек (; , Градец-Кралове, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Игрок сборной Чехии по хоккею, лучший защитник чемпионата мира 2019. Игрок клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Карьера 
Филип Гронек начал свою карьеру в клубе «Градец-Кралове», за который сыграл 41 игру в чешской Экстралиге.

Летом 2016 года подписал контракт с «Детройтом». Первый сезон за океаном выступал за «Сагино Спирит» в хоккейной лиге Онтарио. В конце сезона успел сыграть за фарм-клуб «Детройта» «Гранд-Рапидс Гриффинс» в АХЛ. Следующий сезон Гронек полностью провёл в АХЛ, набрав 40 очков в 72 матчах (включая игры плей-офф).

После окончания сезона 2017/18 он впервые был вызван в сборную Чехии. Удачная игра Гронека в матчах за сборную перед чемпионатом мира позволила ему войти в состав команды на чемпионат. Свою первую шайбу за сборную забросил в матче группового этапа чемпионата мира против шведской сборной.

Сезон 2018/19 он начал в «Детройте». 4 октября 2018 года провёл свой первый матч в НХЛ против «Каролина Харрикейнс». 13 октября забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Бостон Брюинз».

6 февраля 2019 года в матче чемпионата АХЛ с «Манитобой» Гронек установил уникальное достижение, забросив 2 шайбы на последних минутах игры. Его команда проигрывала 0:1, но в конце матча, на 59 и 60 минутах Гронек дважды отличился и принёс «Гранд-Рапидсу» победу со счётом 2:1.

Филип Гронек принял участие в чемпионата мира 2019 года, показав на турнире очень результативную игру (3 шайбы и 8 передач в 10 матчах). Он был признан лучшим защитником чемпионата, а также вошел в символическую сборную турнира, став лучшим бомбардиром среди защитников.

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Колдера 2017

Личные 
 Лучший защитник чемпионата мира 2019
 Лучший бомбардир (11 очков) и ассистент (8 передач) среди защитников чемпионата мира 2019
 Вошел в символическую сборную чемпионата мира 2019

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки «Сагино Спирит»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»